Минос — легендарный царь «столицы» Древнего Крита — Кносса.
 Минос — диалог Платона, в котором рассматривается сущность закона.
 (6239) Минос — околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется крайне вытянутой орбитой.

См. также 
 MINOS
 Minos: Revista de Filología Egea — журнал, посвящённый микенскому греческому языку и эгейским письменностям, существует с 1950-х гг.